

Cinema 
 Maurizio Totti (1954) – imprenditore e produttore cinematografico italiano

Sport 
 Benito Totti (1914-1989) – pugile italiano
 Francesco Totti (1976) – ex calciatore italiano
 Giuseppe Totti (1920-1967) – calciatore italiano